

События

Римская империя 
 Император: Октавиан Август.
 Консулы: Маний Эмилий Лепид и Тит Статилий Тавр.
 Консул-суффект: Луций Кассий Лонгин.
 Тиберий появляется на Рейне. Он укрепил линию Рейна, перешёл через Рейн и осторожно стал продвигаться вглубь Германии, но вскоре отошёл.

Китай 
 Племена Сюнну вторглись в Китай и начали военные действия против него.
 Катастрофическое наводнение, сопровождающееся полным изменением русла реки Хуанхэ в её нижнем течении, ведёт к началу политико-демографического коллапса в Китае.

См. также